Passion Christi steht für:

 den Leidensweg Jesu Christi, siehe Jesus Christus#Leiden und Kreuzestod 
 dessen Darstellung in Theologie, Kirche, Volkstum und Kunst, siehe Passion Jesu
 Die Passion Christi, ein Spielfilm von Mel Gibson aus dem Jahr 2004